La Coudre puede referirse a varios topónimos:

La Coudre es una comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
La Coudre es una comuna suiza del Cantón de Vaud.
Gisay-la-Coudre es una comuna francesa del departamento de Eure.
Saint-Germain-de-la-Coudre es una comuna francesa del departamento de Orne.
Saint-Martin-de-la-Coudre es una antigua comuna francesa del departamento de Charente-Maritime hoy integrada en Bernay-Saint-Martin.